Bevilacquesi – abitanti di Bevilacqua (Emilia-Romagna)
Bevilacquesi – abitanti di Bevilacqua